watchOS — це операційна система розумних годинників Apple Watch, розроблена Apple Inc. Вона заснована на операційній системі iOS, що використовується на iPhone та iPod Touch, і має багато подібних функцій. Вона була випущена 24 квітня 2015 року разом із Apple Watch, єдиним пристроєм, на якому працює watchOS. watchOS надає API, яке називається WatchKit, для використання розробниками.

Друга версія, watchOS 2, включала підтримку власних сторонніх програм та інші вдосконалення, і була випущена 21 вересня 2015 р.  . Третя версія, watchOS 3, була випущена 13 вересня 2016 року, щоб підкреслити кращу продуктивність та включити нові циферблати та додатки для акцій. Четверта версія, watchOS 4, вийшла 19 вересня 2017 року. П’ята версія, watchOS 5, була випущена 17 вересня 2018 р. щоб додати більше сторонніх підтримки та нові тренування, а також функцію “Walkie-Talkie”. Шоста версія, watchOS 6, була випущена 19 вересня 2019 р.. Сьома версія, watchOS 7, була випущена 16 вересня 2020 року для підтримки миття рук та відстеження сну .

Огляд інтерфейсу 
Домашній екран (візуалізований і також відомий як "Карусель") складається з кругових піктограм програм, які можна збільшувати та зменшувати за допомогою Digital Crown, а також перетягувати та запускати, торкаючись дисплея.

До watchOS 3 Glances забезпечував швидкий доступ до узагальненого перегляду найпопулярніших власних або сторонніх програм, що використовуються на Apple Watch. Вигляд «Погляди» було відкрито жестом вгору з екрану циферблата. З watchOS 3 Glances було замінено переробленим Центром керування — майже як у iOS. Меню друзів, яке викликається бічною кнопкою, тепер діє як спеціальна док-станція для програм.

З'являються різні дії та параметри залежно від того, чи користувач натискає або затискає глибоко, які Apple Watch виявляє за допомогою чутливого до натискання дисплея (Force Touch). Force Touch було повністю видалено в watchOS 7, і всі дії, що вимагають функції, були переміщені до певних параметрів у програмі Налаштування або до дії тривалого натискання.

Підтримувані показники стану здоров’я 
З моменту свого існування, watchOS підтримує все більшу кількість та різноманітність метрик здоров'я для вимірювання та/або відстеження. До них належать:

 частота пульсу
 максимальна аеробна ємність, інакше відома як VO2 max (додана в watchOS 4, посилена в watchOS 7  )
 електрокардіограма, інакше відома як ЕКГ (додана у watchOS 5.1.2)
 насичення крові киснем, інакше відоме як SpO2 (додано у watchOS 7)
 стан менструального циклу жінок (додано у watchOS 6)
 тривалість сну (додано у watchOS 7 )

HealthKit 
Кілька років Apple розробляє свій продукт HealthKit, намагаючись змінити спосіб взаємодії людей зі своїми пристроями. Також існує свідома спроба проникнути в прибуткову галузь охорони здоров'я та оздоровлення, яка, на думку багатьох спостерігачів, надає величезну можливість для зростання Apple. Це підтвердив Джоні Айв, колишній головний дизайнер Apple, в інтерв'ю. Він сказав, що здоров'я є ключовим елементом у Apple Watch з дня його створення, і що траєкторія розвитку апаратного забезпечення та watchOS спрямована на можливості, засновані на здоров'ї. Айв зазначив, що одна з основних програм, яка постачалася з першим watchOS, дозволила користувачам відстежувати та спілкуватися, а також заохочувати їх рухатися, займатися спортом та стояти. Він сказав:У багатьох з нас телефони постійно при собі, але вони не пов’язані з вами. Уявіть, що у вас є щось настільки потужне в будь-який час і які можливості можуть бути відкриті для користувача. Можливість феноменальна. Зокрема, коли [ви] не розумієте, де ми сьогодні перебуваємо з точки зору технологій та можливостей, а куди ми рухаємось.Одне з останніх оновлень watchOS включало програми, які не лише підтримують активність користувачів, але й діагностують захворювання. Наприклад, існує програма DeepHeart, мережа глибокого навчання, яка може виявити фібриляцію передсердь, гіпертонію, апное уві сні та діабет. Він використовує платформу HealthKit для збору даних, особливо даних, зібраних датчиком серця Apple Watch.

Історія версій

watchOS 1 
WatchOS 1 була першою версією watchOS, яка вийшла. Він поставляється з iOS 8.2, замість початкового випуску.

Перша версія watchOS 1 була 1.0 і базувалася на iOS 8.2. Друга версія watchOS 1 була 1.0.1 і базувалася на версії 8.3.

watchOS 2

watchOS 3

watchOS 4

watchOS 5 
WatchOS 5 вперше був показаний публіці на конференції розробників WWDC у Сан-Хосе, яку провів Apple. У ньому був миттєвий режим перегляду Walkie-Talkie для перегляду. Цим випуском Apple відмовилася від підтримки першого покоління Apple Watch.

watchOS 6 
Apple анонсувала нову версію watchOS, яка міститиме такі функції, як App Store, калькулятор з інструментами наконечників, додаток для аудіокниг, моніторинг рівня шуму та додаток Apple Voice Memos  . Це також дозволяє спеціальні ігри, в які можна грати лише на інтерфейсі Watch. Однак watchOS 6 має обмежену підтримку Apple Watch Series 1 і 2.

watchOS 7 
Apple оголосила watchOS 7 на Всесвітній конференції розробників 2020 року 22 червня 2020 року. За допомогою watchOS 7 Apple відмовилася від підтримки Apple Watch Series 1 і 2. Однак watchOS 7 має обмежену підтримку Apple Watch Series 3.

Див. також 

 tvOS
 macOS
 iOS
 Wear OS, еквівалент Android

Примітки

Зовнішні посилання 

 

Операційні системи Apple Inc.
IOS